Ángel Herrero ist der Name folgender Personen:

* Ángel Herrero (Fußballspieler, 1942) (1942–2014), spanischer Fußballspieler
 Ángel Herrero (Fußballspieler, 1949) (* 1949), spanischer Fußballspieler